Selo postal
Sinete — mecanismo de autenticação
Selo fonográfico
Selo (Ajdovščina) — aldeia da Eslovénia